Хедрик има више значења:
 Хедрик (Ајова)
 Хедрик (Оклахома)